Miejscowości w USA:
 Cotton Plant – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Woodruff
Gminy w USA:
 Cotton Plant (ang. Cotton Plant Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Woodruff